Die 1. jugoslawische Fußballliga 1989/90 war die 61. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 29. Juli 1989 und endete am 16. Mai 1990.

Der FK Roter Stern Belgrad wurde zum 17. Mal jugoslawischer Meister und holte zum fünften Mal das Double.

Das Spiel FK Sarajevo gegen Dinamo Zagreb vom 30. Spieltag musste nach 47 Minuten abgebrochen werden, da der Linienrichter von einer vollen Bierdose getroffen wurde. Es wurde vom Verband mit 3:0 für Dinamo gewertet. Sarajevo legte Protest ein und erreichte ein Wiederholungsspiel. Dieses Spiel wurde erst nach Saisonende, am 31. Juli 1990 ausgetragen. Sarajevo gewann mit 1:0 und rettete sich auf einen Nichtabstiegsplatz. Um die nunmehr auf einen Abstiegsplatz stehende Mannschaft von Velež Mostar nicht zu bestrafen, wurde die Liga für die folgende Saison auf 19 Vereine aufgestockt.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Unentschiedene Spiele wurden durch Elfmeterschießen entschieden, wobei der Sieger einen Punkt, der Verlierer keinen Punkt erhielt.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle 
Spalte Unentschieden: Elfmeterschießen gewonnen (1 Punkt) + Elfmeterschießen verloren (0 Punkte)

Kreuztabelle 
In Klammer = Elfmeterschießen

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1989/90 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1989/90